Dorothy Bundy – tennista statunitense
 Dylan Bundy – giocatore di baseball statunitense
 McGeorge Bundy – politico e docente statunitense
 Laura Bell Bundy – cantante e attrice statunitense
 Seren Bundy-Davies – velocista britannica.
 Ted Bundy – serial killer statunitense
 Tom Bundy – tennista statunitense